A Venda puede referirse a:

 A Venda (Baños de Molgas), lugar de la parroquia de Cantoña, concello de Baños de Molgas.
 A Venda (Cervo), lugar de la parroquia de Lieiro, concello de Cervo.
 A Venda (Narón), lugar de la parroquia de San Xiao de Narón, concello de Narón.
 A Venda (Devesos), lugar de la parroquia de Devesos, concello de Ortigueira.
 A Venda (Luía), lugar de la parroquia de Luía, concello de Ortigueira.
 A Venda (O Mosteiro), lugar de la parroquia de O Mosteiro, concello de Ortigueira.
 A Venda (San Claudio), lugar de la parroquia de San Claudio, concello de Ortigueira.
 A Venda (Pereiro de Aguiar), lugar de la parroquia de San Martiño de Moreiras, concello de Pereiro de Aguiar.
 A Venda (Pontedeva), lugar de la parroquia de Trado, concello de Pontedeva.
 A Venda (Rairiz de Veiga), lugar de la parroquia de Candás, concello de Rairiz de Veiga.
 A Venda (Ribadeo), lugar de la parroquia de Couxela, concello de Ribadeo.
 A Venda (San Ciprián de Viñas), lugar de la parroquia de Soutopenedo, concello de San Ciprián de Viñas.
 A Venda (Sober), lugar de la parroquia de Neiras, concello de Sober.
 A Venda (Vigo), lugar de la parroquia de Beade, concello de Vigo.
 A Venda (Villar de Santos), lugar de la parroquia de Parada de Outeiro, concello de Villar de Santos.
 A Venda da Capela (La Gudiña), lugar de la parroquia de Parada da Serra, concello de La Gudiña.
 A Venda da Capela (Villarino de Conso), lugar de la parroquia de Veigas de Camba, concello de Villarino de Conso.
 A Venda da Teresa, lugar de la parroquia de Pentes, concello de La Gudiña.
 A Venda de Cruzul, lugar de la parroquia de Cruzul, concello de Becerreá.
 A Venda do Bolaño, lugar de la parroquia de Veigas de Camba, concello de Villarino de Conso.
 A Venda do Espiño, lugar da parroquia de La Gudiña, concello de La Gudiña.
 A Venda do Rato, lugar de la parroquia de Monte de Meda, concello de Guntín.
 A Venda do Río, lugar de la parroquia de Santiago da Rabeda, concello de Taboadela.
 A Venda Nova (Salceda de Caselas), lugar de la parroquia de San Xurxo de Salceda, concello de Salceda de Caselas.
 A Venda Nova (Taboadela), lugar de la parroquia de O Mesón de Calvos, concello de Taboadela.